Europamästerskapet i futsal 2005 spelades i Tjeckien 14–20 februari 2005 och var den 5:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Åtta landslag deltog i Europamästerskapet.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Källor
 Rsssf.com

2005
Futsalåret 2005
2005 i Tjeckien
Futsal i Tjeckien
Sportevenemang i Tjeckien